Marco Minucio Rufo fu il nome di diversi personaggi della storia romana. Tra questi si ricordano:
 Marco Minucio Rufo console  nel 221 a.C. e comandante la cavalleria romana durante la dittatura di Quinto Fabio Massimo Verrucoso
 Marco Minucio Rufo console nel 110 a.C.